Grand Selve (Aude), lieu-dit dans l'Aude.
 Grand Selve (Aude), avenue se situant à Coursan dans l'Aude.
 Grand Selve (collège), collège situé à Grenade dans la Haute-Garonne.
 Grand Selve (Toulouse), château, quartier, groupe scolaire, allée, pharmacie portant ce nom et situés au nord de Toulouse, dans la Haute-Garonne.

Voir aussi 

 Abbaye de Grand Selve ou La Selve, ancien monastère de l'ordre de Citeaux à Bouillac en Tarn-et-Garonne, pres de Toulouse.
L'abbaye de la Sauve-Majeure o Grande Sauve, ancien monastère dans la commune de La Sauve, en Gironde, en Aquitaine
 La Grand Selve, Z.A. située à Claira dans les Pyrénées-Orientales.
 Ferme du Grand Selve, lieu dit, ancienne commanderie des templiers, située sur la commune de Buigny-lès-Gamaches, Somme.
 Monastère de Grandselve au Cameroun, commune d'Obout, émanation des trappistines de Laval (Mayenne).
 Prix de Grand Selve : Prix de la société hippique de Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne.